Paalen ist der Familienname folgender Personen:

 Bella Paalen (1881–1964), Sängerin (Alt)
 Gustav Robert Paalen (1873–1945), österreichischer Erfinder, Unternehmer und Kunstmäzen
 Wolfgang Paalen (1905–1959), österreichisch-mexikanischer Maler und Kunsttheoretiker

Siehe auch:
 Pahlen (Begriffsklärung)
 Palen